Cyklop eller cyklopen kan syfta på:

 Cykloper – i grekisk mytologi människoätande jättar
 Cyklop (dykning) – ett slags dykmask
 Cyklopen (pjäs) – ett satyrspel av Euripid
 Cyklopen (kulturhus) – ett kulturhus i Högdalen i Stockholm byggt av föreningen Kulturkampanjen